Зи́ндер () — регион в Нигере. Площадь провинции Зиндер равна 155 778 км². Численность населения составляет 2 916 929 человек (на 2011 год). Плотность населения — 18,72 чел./км². Административный центр — город Зиндер.

География 
Регион Зиндер расположен на юге Нигера. К северу от неё находится регион Агадес, к востоку — регион Диффа, к западу — регион Маради. На юге Зиндера проходит государственная граница между Нигером и Нигерией.

Административное деление 

Регион административно разделён на 5 департаментов.

Департамент Гуре (Gouré):
 Площадь: 95 182 км²
 Население: 318 861 чел. (2011)

Департамент Магаря (Magaria):
 Площадь: 8 434 км²
 Население: 696 717 чел. (2011)

Департамент Матамеи (Matamèye):
 Площадь: 2 381 км²
 Население: 345 637 чел. (2011)

Департамент Миря (Mirriah):
 Площадь: 14 334 км²
 Население: 1 080 589 чел. (2011)

Департамент Танут (Tanout):
 Площадь: 35 447 км²
 Население: 475 125 чел. (2011)

Экономика 
Главное занятие местных жителей — сельское хозяйство, преимущественно скотоводство.

Примечания 

Регионы Нигера